Ataka () ist der Name:

 einer politischen Koalition in Bulgarien, siehe Koalition Ataka
 einer bulgarischen Partei, siehe Ataka (Partei)
 eine bulgarische Zeitung, Organ der gleichnamigen Partei, siehe Ataka (Zeitung) 

Ataka () ist der Name:
 eines japanischen Kanonenbootes, siehe Ataka (Schiff, 1922)

Ataka ist der Familienname folgender Personen:
 Ataka Eiichi (1901–1994), japanischer Unternehmer und Mäzen

Siehe auch:
 attacca
 Attacke